DER Touristik steht für folgende Markennamen:

 DER Touristik Group
 DER Touristik Deutschland 
 DER Touristik Central Europe

Siehe auch:
 Deutsches Reisebüro (DER)